Torbjørnskjer kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Torbjørnskjer (kulle),

Norge 

 Torbjørnskjer (ö), Østfold fylke, Hvaler, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar